Новоорло́вская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Новоорловская улица — улица в Москве.
 Новоорловская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Новоорловская улица — улица в Днепре.

См. также